Муса — многозначный термин.

 Муса () — мужское имя, арабизированная форма имени Моисей.
 Муса — исламский пророк, собеседник Аллаха. Соответствует Моисею в иудейско-христианской традиции.
 Муса-бий (1400-е) — бий Ногайской Орды, при котором она сложилась как независимое государство.
 Муса-хан — эмир Афганистана.
 
 
 Муса Челеби (1388—1413) — султан Османского государства (правил в европейских владениях) (1411—1413)
 Муса аль-Казим — седьмой из двенадцати имамов, признаваемых шиитами-двунадесятниками. Известен также как Имам аль-Казим.
 Муса ибн Нусайр (640 — ок. 716) — государственный деятель Арабского Халифата, полководец, покоритель Магриба и Андалусии.
 Муса ибн Шакир — средневековый персидский астроном.

Фамилия 
 Муса, Амр (род. 1936) — египетский дипломат, генеральный секретарь Лиги Арабских Государств.
 Муса, Ахмед (род. 1992) — нигерийский футболист.
 Муса, Джанан (род. 1999) — боснийский баскетболист.
 Муса, Джеймс (род. 1992) — новозеландский футболист.
 Муса, Дженнифер (1917—2008) — ирландская медсестра, которая стала лидером одного из пуштунских племён пакистанского Белуджистана.
 Муса, Зане (род. 1968) — южноафриканский футболист.
 Муса, Мохамед (род. 1921) — египетский борец.
 Муса, Мухаммад (1908—1991) — генерал пакистанских вооружённых сил, командующий сухопутными войсками Пакистана.
 Муса, Петар (род. 1998) — хорватский футболист.
 Муса, Саид (род. 1944) — премьер-министр Белиза с 1998 по 2008 от Народной объединённой партии Белиза.
 Муса, Юнус (род. 2002) — английский футболист.

Топоним 
 Муса, Муша — река в северной части Литвы и южной части Латвии.
 Муса-Даг — гора на юге Турции
 Муса — 25-километровый ударный кратер на поверхности Энцелада.

См. также 
 Мусса

Арабские имена